

Новоільїнський — селище міського типу, Нитвенський район, Пермський край
 Новоільїнський — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Новоільїнський — залізнична станція Улан-Уденського регіону Східно-Сибірської залізниці